

Astronomia
 8800 Brophy – asteroide della fascia principale

Persone
 Eamonn Brophy – calciatore scozzese
 Edward Brophy – attore e doppiatore statunitense
 Jane Brophy – politica britannica
 Jed Brophy – attore neozelandese